De lijst van Stolpersteine in Hoeksche Waard en Zwijndrecht geeft een overzicht van de Stolpersteine in Hoeksche Waard en Zwijndrecht die zijn geplaatst in het kader van het Stolpersteine-project van de Duitse beeldhouwer-kunstenaar Gunter Demnig. Omdat het Stolpersteine-project doorloopt, kan deze lijst onvolledig zijn.

Hoeksche Waard 
In de gemeente Hoeksche Waard liggen achttien Stolpersteine: drie in Numansdorp en vijftien in Strijen.

Numansdorp

Strijen

Zwijndrecht 
In Zwijndrecht zouden 22 Stolpersteine liggen. Op zes adressen zijn negentien Stolpersteine aangetroffen, drie Stolpersteine zijn niet gevonden. Onbekend is of deze zijn verplaatst naar het adres Lindelaan 9, waar drie mensen tijdelijk konden onderduiken bij Nawijn. Het betreft: 
 Marianne Alida Hamburger (Boskoop, 24 augustus 1924 - Auschwitz, 31 januari 1945)
 Irma Weil (Offenburg, 15 maart 1896 -  Auschwitz, 31 augustus 1944)
 Joseph Winkel (Den Haag, 29 mei 1881 - Auschwitz, 19 januari 1945)

Data van plaatsingen 
 18 februari 2015: Zwijndrecht (Veerplein 15)
 21 februari 2016: Numansdorp
 22 februari 2016: Zwijndrecht (Juliana van Stolbergstraat 25)
 6 februari 2017: Strijen, Zwijndrecht (Rotterdamseweg 22)
 30 april 2018: Zwijndrecht (Da Costastraat 35)
 7 maart 2019: Zwijndrecht (Ringdijk 225 en 360)

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse gemeenten met Stolpersteine

Hoeksche Waard
Zwijndrecht (Nederland)
Hoeksche Waard